Renold steht für:

 Renold, ein Hersteller von Antriebs- und Förderketten

Renold ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Renold (1923–1988), Schweizer Mediziner und Diabetologe
 Hans Renold (1852–1943) schweizerisch-britischer Maschineningenieur, Unternehmer und Erfinder
 Karl Renold (1888–1959), Schweizer Politiker (BGB)
 Stefan Renold (* 1966), Schweizer Tischtennisspieler
 Wilhelm Renold (1844–1915), Schweizer Landwirt, Politiker